Boursier peut désigner :
 le bénéficiaire d'une bourse d'études ;
 André Boursier-Mougenot, peintre et photographe ;
 Catherine Boursier, femme politique ;
 Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961), compositeur et plasticien français ;
 Ernest Boursier, historien des jardins, fils d'André Boursier-Mougenot ;
 Jean-Baptiste Boursier, journaliste français ;
 Jean-Baptiste Louis Élisabeth Le Boursier, architecte du  ;
 Laurent-François Boursier, religieux du .

Voir aussi 
 Cours boursier
 Droit boursier
 Indice boursier
 Placement boursier